Ды́мшиц — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Дымшиц, Александр Львович (1910—1975) — советский писатель и критик.
 Дымшиц, Валерий Аронович (род. 1959) — доктор химических наук (1996), переводчик, исследователь еврейской этнографии, истории, фольклора и искусства. 
 Дымшиц, Вениамин Эммануилович (1910—1993) — советский государственный и партийный деятель.
 Дымшиц, Григорий Моисеевич (род. 1943) — советский и российский молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор НГУ, преподаватель СУНЦ НГУ, сотрудник ИЦИГ СО РАН, ИХБФМ СО РАН.
 Дымшиц, Залман Мовшевич (1921—1990) — советский учёный-лингвист, переводчик.
  (1927—2015) — советский военный лётчик, диссидент, участник ленинградского самолётного дела.
 Дымшиц, Рафаил Аронович (1898—1981) — советский врач.
 Дымшиц, Софья Исааковна (Сара Айзиковна) (Дымшиц-Толстая, 1884—1963) — художница, писатель, деятель русского авангарда.